Шиляково: 
 Шиляково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Ферапонтовское сельское поселение.
 Шиляково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Алёшинское сельское поселение.